Ana Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt (en alemán, Anna Sophia von Schwarzburg-Rudolstadt; Rudolstadt, 9 de septiembre de 1700-Römhild, 11 de diciembre de 1780) fue una princesa de Schwarzburgo-Rudolstadt por nacimiento, y por matrimonio duquesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Era hija del príncipe Luis Federico I de Schwarzburgo-Rudolstadt (15 de octubre de 1667-24 de junio de 1718) y de Ana Sofía de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1670-1728).

Matrimonio y descendencia
El 2 de enero de 1723 en Rudolstadt, se casó con el duque Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Tuvieron estos hijos:
 Ernesto Federico (Saalfeld, 8 de marzo de 1724-Coburgo, 8 de septiembre de 1800); bisabuelo del rey Leopoldo II de Bélgica, la emperatriz Carlota de México, la reina Victoria del Reino Unido, y el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. 
 Juan Guillermo (Coburgo, 11 de mayo de 1726-Hohenfriedberg, 4 de junio de 1745); muerto en batalla.
 Ana Sofía (Coburgo, 3 de septiembre de 1727-ibidem, 10 de noviembre de 1728).
 Cristián Francisco (Coburgo, 25 de enero de 1730-ib., 18 de septiembre de 1797).
 Carlota Sofía (Coburgo, 24 de septiembre de 1731-Schwerin, 2 de agosto de 1810); se casó el 13 de mayo de 1755 con el duque Luis de Mecklemburgo-Schwerin.
 Federica Magdalena (Coburgo, 21 de agosto de 1733-ib., 29 de marzo de 1734).
 Federica Carolina (Coburgo, 24 de junio de 1735-Castillo de Schwaningen, 18 de febrero de 1791), se casó el 22 de noviembre de 1754 con el margrave Alejandro de Brandeburgo-Ansbach-Bayreuth.
 Federico Josías (Palacio de Ehrenburg, Coburgo, 26 de diciembre de 1737-ib. 26 de febrero de 1815).

Títulos y denominaciones
9 de septiembre de 1700-2 de enero de 1723: Su Alteza Serenísima la princesa Ana Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt.
2 de enero de 1723-16 de septiembre de 1764: Su Alteza Real la duquesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
16 de septiembre de 1764-11 de diciembre de 1780: Su Alteza Real la duquesa viuda de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Ancestros

Enlaces externos

Princesas de Schwarzburgo
Duquesas de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Duquesas consortes de Sajonia del siglo XVIII
Nacidos en Rudolstadt